

Бретіньї () - муніципалітет у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Бретіньї () - муніципалітет у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Бретіньї () - муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор

Бретіньї-сюр-Моран — громада в кантоні Во